У́лица 5-й А́рмии — улицы в разных городах Сибири, названные в честь 5-й армии РККА.

 Улица 5-й Армии — улица в Иркутске;
 Улица 5-й Армии — улица в Омске;
 Улица 5-й Армии — улица в Томске.